Axel Axelson (1854-1892), peintre suédois de paysages, d'architecture et d'intérieur.
 Joe Axelson (1927-2008), dirigeant américain de basket-ball.
 Matthew Axelson (1976-2005), seal américain.